Buchara kan syfta på:

Buchara – en stad i Uzbekistan
Buchara (provins) – en provins i Uzbekistan
Buchara (stat) – en feodal stat i Centralasien runt staden Buchara 874–1920
Bucharakhanatet – statens form cirka 1500-1785
Bucharaemiratet – statens form 1785-1920